

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Harvard – città della contea di McHenry, Illinois
 Harvard – comune della contea di Worcester, Massachusetts
 Harvard – città della contea di Clay, Nebraska

Persone 
 Allison Harvard (1988) – modella statunitense
 John Harvard (1607-1638) – pastore protestante inglese
 Russell Harvard (1981) – attore statunitense

Altro 
 736 Harvard – asteroide della fascia principale
 Università Harvard – università statunitense
 Harvard-Westlake School – istituto indipendente di coeducazione formato dalla fusione fra la Harvard School for Boys e la Westlake School for Girls di Los Angeles
 Architettura Harvard – tipo di architettura hardware per computer